Ел Кармен и Анексос има више значења:

 Ел Кармен и Анексос (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен и Анексос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику